Le  Grand Prix moto d'Italie 2010 est la quatrième manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 4 au  sur le circuit du Mugello. C'est la  du Grand Prix moto d'Italie.

Durant les essais libres, Valentino Rossi se fracture la jambe droite et doit subir une intervention à l'hôpital. Il manquera la suite de la saison.

Résultats des MotoGP

Résultats des Moto2

Résultats des 125 cm

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto d'Italie
Italie
Sport en Italie en 2010
Sport en juin 2010